Selze kan syfta på:

Kroatien 

 Selce (ort i Kroatien), Gorski kotar,

Slovenien 

 Selce, Pivka – ort i kommunen Pivka,